Ttujur, comune armeno della provincia di Aragatsotn
 Ttujur, comune armeno della provincia di Gegharkunik